Гвадалупито има више значења:

 Гвадалупито (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гвадалупито (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупито (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупито (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупито (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалупито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Гвадалупито (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику